Pseudodistoma är ett släkte av sjöpungar. Pseudodistoma ingår i familjen Pseudodistomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Sjöpungar
Pseudodistoma